Schleppen steht für:

 Abschleppen oder Schleppen, das Ziehen eines Land-Fahrzeugs durch ein Abschleppfahrzeug
 Anschleppen, das Ziehen eines Fahrzeugs, um den Motor zu starten
 Schleppen eines Schiffes durch ein anderes, siehe Schlepper (Schiffstyp)
 Schleppen eines Segelflugzeuges oder eines anderen Gegenstandes durch ein motorgetriebenes Flugzeug, siehe Flugzeugschlepp
 Nachziehen, die Bewegung, die das geschleppte Teil ausführt, beschreibt die Schleppkurve
 Die Tätigkeit eines Schleppers, d. h. Personen über eine verbotene Grenze zu geleiten, siehe Schleuser

Siehe auch:
 Schleppe (Begriffsklärung)
 Schlepper